Клайд — мужское имя

Известные носители

Имя 
 Клайд Барроу — американский преступник (Бонни и Клайд).
 Клайд Донован — персонаж американского мультсериала «Южный парк».

Фамилия 
  (род. 1951) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Бостон Селтикс».
  (род. 1970) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (1992).
  (1932—2009) — британский юрист, член Палаты лордов в качестве лорда-судьи (1996—2001), сын Джеймса Лейтема Клайда.
  (1898—1975) — британский юрист и политик, лорд-адвокат (1951—1955) и лорд-главный судья (1954—1972) Шотландии, член Палаты общин Великобритании (1950—1954), сын Джеймса Эйвона Клайда.
  (1863—1944) — британский юрист и политик, лорд-адвокат (1916—1920) и лорд-главный судья (1920—1935) Шотландии, член Палаты общин Великобритании (1909—1920).
  (1898—1972) — американский политик, губернатор штата Юта (1957—1965).
 Клайд, Дэвид (род. 1955) — американский бейсболист, питчер.
  (1925—2002) — американский врач, специалист по малярии, обладатель Медали Дарлинга Всемирной организации здравоохранения (1986) и Медали Мэнсона Королевского общества тропической медицины и гигиены (1989).
  (род. 1956) — канадский боксёр, серебряный медалист Игр Содружества в наилегчайшем весе (1978).
 Клайд, Марк (род. 1982) — британский футболист.
 Клайд, Том (род. 1960) — ирландский литературовед, редактор журнала The Honest Ulsterman (с 1993).
  (род. 1934) — британский политик, делегат Североирландского форума (1996).
  (1892—1967) — британский актёр.

Другое 

 Клайд — река в Шотландии;
 Клайд (военно-морская база)
 Клайд — шотландский футбольный клуб.
 Клайдбанк — шотландский футбольный клуб.